Příjmení Zezulka nosí více významných osobností:

 František Zezulka (* 1943) – český vysokoškolský profesor
 Josef Zezulka (1912–1992) – český filosof, léčitel a zakladatel oboru biotronika
 Petr Zezulka (* 1963) – český zpěvák a skladatel

jiné významy
 kukačka obecná

Související články 
 Zezula
 Žežulka